Тарберт — топоним, от кельского волок:

 Тарберт (Ирландия)
 Тарберт (Шотландия, Кинтайр)
 Тарберт (Шотландия, Гаррис)